Yzma es la principal villana de la película de Disney The Emperor's New Groove (2000), apareciendo también en su secuela, Kronk's New Groove, y en la serie spin-off The Emperor's New School. En la versión inglesa, su voz es hecha por Eartha Kitt desde su primera aparición hasta su muerte, en la versión hispanoaméricana fue doblada por Mayra Rojas en las dos películas y por Lourdes Morán en The Emperor's New School, y en la versión española fue doblada por Roser Cavallé en las dos primeras y Lucía Esteban en The Emperor's New School.

Personalidad 

Yzma es considerada una villana Disney, pero al mismo tiempo, es un personaje cómico y excéntrico que consigue ser adorada por el público a pesar de su papel de mala. No es una de las más malvadas villanas de la compañía, pero deja ver más su lado cómico que el malvado. Tiene sed de poder, y es una maestra en las pócimas. En el comentario sobre Emperor's New Groove, los productores de la película comentaron que el punto divertido de Yzma es sus retorcidas y absurdas ideas, por ejemplo, su plan original para matar al emperador Kuzco, que consistía en convertirlo en una pulga y enviársela por correo a ella misma para finalmente aplastarlo con un mazo.

Yzma, a menudo, se considera así misma como hermosa y seductora, aunque en realidad todo el resto de personajes creen que su aspecto es repugnante. Una de las cosas más divertidas de Yzma es que intenta ser femenina y elegante pero nunca lo consigue. Le da esa vena cómica que resulta sorprendente e hilarante. También es divertida su indumentaria (cuellos de plumas y sombreros extravagantes), todo un curso de diseño de moda. A Yzma, además, le encanta estar rodeada de lujo y comodidad, y cada década, según explica Kuzco en el inicio de The Emperor's New Groove, se busca un nuevo "brazo derecho", su último modelo es Kronk. Es poderosa y manipuladora y ambiciona tener el poder para ella sola, sin embargo, es incapaz de evitar que sus pensamientos se vayan volando, esto es a menudo provocado por su ayudante Kronk, quien siempre suele distraerla.

Se sobreentiende que Yzma posee algún conocimiento de la química, ya que tiene un "laboratorio secreto" donde fabrica todo tipo de pócimas. Accidentalmente Kronk le da al emperador Kuzco extractos de llama en vez de veneno. Kronk afirma en la primera película que Yzma debería volver a etiquetar sus pócimas porque todas parecen iguales. Se sugiere también que Yzma puede utilizar la magia negra, sin embargo, esto nunca se confirma.

Aspecto físico 

El veterano animador Dale Baer, que empezó su carrera profesional en Disney hace casi 30 años y después trabajó en su propio estudio durante 12 años, fue el encargado de supervisar a Yzma. Yzma tiene un cuello muy largo, las caderas y los hombros muy huesudos, y los brazos extremadamente largos. Según Dale Baer, «se la puede caricaturizar hasta el límite, pero sin perder de vista que es un personaje humano». Joe Moshier admite que Yzma fue el personaje más divertido de dibujar y que cuando Eartha Kitt la prestaba su voz, la voz que ponía le daba la imagen de que Yzma debía de tener muchos dientes, así que lo primero que se buscó al diseñarla fue una gran sonrisa. 

Yzma es una persona huesuda y de ojos muy ovalados. Su anatomía también es un poco inusual. Exageramos sus caderas y jugamos con su anatomía. Tiene unos cinco cambios de vestuario, y en todos ellos predominan los tonos púrpura. Esto se debe a que el morado es un color asociado a menudo con el mal. El púrpura es un color también asociado con la realeza. Yzma es un personaje ambicioso que desea el poder y está dispuesta a envenenar al emperador Kuzco, a quien ha cuidado y tutelado desde su nacimiento, solo por venganza al haber sido despedida. Además, el púrpura lleva connotaciones de la locura según la psicología del color, en alusión a sus ataques de locura y demencia. Su carácter también es asociado con animales como serpientes o gatos, que se consideran signos del mal o de realeza en muchas religiones en todo el mundo.

Fuente: Buena Vista Internacional España

Eartha Kitt 

Eartha Kitt fue una actriz, cantante y estrella de cabaré estadounidense, que presta su voz a la malvada Yzma desde de su primera aparición hasta su muerte. 

Al igual que el resto de personajes de Emperor's New Groove, la imagen de Yzma es una caricatura de su actriz que le pone la voz en su versión original, Eartha Kitt. En una escena de la película, Kronk entra precipitadamente en la tienda de campaña de Yzma en plena noche al recordar quién era Pachá, y al hacerlo se encuentra con que Yzma es calva y que su peluca y sus pestañas postizas se encuentran en un maniquí. Los animadores temieron que Eartha Kitt se ofendiese al ser Yzma una caricatura de ella y mostrarla tan fea, pero en vez de eso, Eartha se rio ante esta escena como una niña pequeña, afirmando que era muy divertida.

Eartha Kitt comentó que adoraba a Yzma porque va detrás de lo que quiere, y que a pesar de ser una despiadada y cruel villana, también es una persona bulliciosa y vivaracha, una extravagante diva.

Papel en la historia 

Originalmente, era la consejera, tutora y asesora del emperador Kuzco y de sus anteriores antepasados, trabajando para la familia real durante... bueno, muchos, muchos años. Sin embargo, un día Kuzco la despide después de inmiscuirse en sus asuntos y tratar de actuar como una emperatriz en su ausencia. Enfurecida y humillada, Yzma conspira con su poco inteligente pupilo Kronk para destruir a Kuzco. Los dos se dirigen al "laboratorio secreto" — el cual todo el mundo parece saber de su existencia — para trabajar su plan. Su idea original era transformar a Kuzco en "una pulga, pequeña e inofensiva, y luego meteré la pulga en una caja y luego la caja en otra caja y luego me mandaré la caja por correo y cuando llegue, uhahaha, la aplastaré con un mazo bien gordo", pero después de razonarlo, decide que para ahorrarse el correo, podría simplemente envenenarlo. El concepto de la formulación de un plan enrevesado y sin sentido para después resolverlo con otra idea más fácil y sencilla (siempre una poción), se convertirá más adelante en un recurrente gag en la serie Las nuevas locuras del emperador. 

Como la mayoría de los Villanos de Disney como Jafar, Scar o el Rey del Mal, Yzma es inteligente y viene cargada con grandiosos planes y con un claro objetivo en mente, pero no presta atención a los detalles menores. Este hecho es un gag repetitivo que siempre es usado. Por ejemplo, en el episodio Officer Kronk, ella, como principal Amzy, hace que Kronk sea el jefe de policía con el fin de que Kuzco caiga en su trampa, y sin embargo, acaba siendo ella la que termina en la cárcel con todos los demás.

Otro de los grandes gag empleados es el momento en que Yzma y Kronk van al "laboratorio secreto". La sucesión suele ser así: se desencadena con la frase "¡al laboratorio secreto!", que es seguida por un "¡tira de la palanca Kronk!", que por lo general suele acabar con Kronk tirando de la palanca equivocada que activa una trampa, causando un efecto cómico. Después, Yzma y Kronk (o quién vaya en su lugar) pasan por una montaña rusa que los deja caer en el laboratorio vestidos ya con una bata blanca y gafas y guantes aislantes negros.

En el spin-off estrenado directamente a Disney Channel, Las nuevas locuras del emperador, Yzma intenta constantemente que Kuzco no haga la tarea para que repruebe las materias y no pueda ser emperador, y de esta forma ella sería elegida emperatriz. En la serie, es encubierta disfrazándose de la directora Amzy. Otro gag es que Kronk nunca parece recordar que ella y la directora Amzy son la misma persona, a pesar de las evidencias ("Amzy" es el nombre de Yzma escrito al revés). En la serie, Yzma también tiene la singular capacidad de cambiar de la metamorfosis sobre ella misma o sobre otros gracias a la ayuda de sus inacabables pociones que saca de cualquier lado.

Referencias 

Villanos Disney
Peruanos ficticios
Brujos ficticios
Reinas ficticias
Dictadores ficticios
Científicas ficticias
Reinas Disney